Ange Maxime Kazagui, homme politique centrafricain
Jean-Claude Kazagui, homme politique centrafricain